Kaos može značiti:
Kaos (mitologija), božanstvo u grčkoj mitologiji
teorija kaosa u matematici i fizici
19521 Kaos, klasični objekt Kuiperovog pojasa